Las siglas PAT pueden referirse a los siguientes artículos:

Port address translation, término informático.

PAT, un canal de televisión de Bolivia.

Plan de Acción Tutorial, documento de gestión institucional.

Producto agroalimentario tradicional, denominación de origen italiana.